Us and Them – brano musicale dei Pink Floyd del 1973
 Us and Them – album dei Godflesh del 1999
 Us and Them – album dei Shinedown del 2005